Aniston puede estar referido a:

Personas 
 Brandy Aniston (1984-), actriz pornográfica, directora, modelo erótica y cantante estadounidense.
 Jennifer Aniston (1969-), actriz de cine y televisión estadounidense, de origen griego e italiano.
 John Anthony Aniston (1933-2022), actor estadounidense, originario de Grecia.
 Nicole Aniston (1987-), nombre artístico de Ashley Nicole Miller, actriz porno y modelo estadounidense.

Música, conjuntos musicales 
 Kill Aniston, banda mexicana de rock-folk-pop conformada en 1998.